Сарабеачи има више значења:

 Сарабеачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сарабеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику